Robert R. Livingston (1746-1813) – diplomatico e politico statunitense 
 Robert Livingston (1904-1988) – attore statunitense 
 Robert Livingston (1718-1775) – giudice statunitense
 Robert Livingston (1654-1628) – politico inglese
 Robert Livingston (1908-1974) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Robert Livingston il Vecchio (1654-1728) – imprenditore scozzese